Mahal – altro nome di Aulë, personaggio immaginario
 Jinder Mahal – wrestler canadese di origini indiane
 Mumtaz Mahal – consorte imperiale del Gran Mogol Shah Jahan
 Mahal – palazzo tipico dell'architettura islamica
 Mahal – album di Toro y Moi, del 2022

Pagine correlate 

Taj Mahal (disambigua)